Marcus Pettersson (né le  à Skellefteå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Il devient professionnel en 2013-2014 avec le Skellefteå AIK, son club formateur, au championnat élite suédois. À l'issue de cette saison, il est repêché au deuxième tour par les Ducks d'Anaheim,  rang au total, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2014.

Après trois autres saisons en Suède, il arrive en Amérique du Nord et commence la saison 2017-2018 avec les Gulls de San Diego, équipe affiliée aux Ducks dans la LAH. Plus tard dans la saison, il est rappelé par les Ducks pour y faire ses débuts dans la LNH, le , contre les Blackhawks de Chicago. Le , il marque son premier but dans la ligue face à ces mêmes Blackhawks.

Le , il est échangé aux Penguins de Pittsburgh en retour de l'attaquant Daniel Sprong.

Statistiques

En club 

|-
| 2012-2013 || Skellefteå AIK U20 || J20 SuperElit || 37 || 4 || 8 || 12 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Skellefteå AIK U20 || J20 SuperElit || 38 || 4 || 14 || 18 || 38 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Skellefteå AIK || SHL || 10 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Skellefteå AIK U20 || J20 SuperElit || 20 || 2 || 8 || 10 || 20 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || Skellefteå AIK || SHL || 14 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HC Vita Hästen || Allsvenskan || 10 || 2 || 2 || 4 || 16 || 9 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2015-2016 || Skellefteå AIK || SHL || 46 || 2 || 5 || 7 || 10 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Skellefteå AIK || SHL || 41 || 2 || 7 || 9 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Gulls de San Diego || LAH || 44 || 0 || 14 || 14 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH || 22 || 1 || 3 || 4 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| rowspan=2 | 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 27 || 0 || 6 || 6 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| Penguins de Pittsburgh || LNH || 57 || 2 || 17 || 19 || 49 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2019-2020 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 69 || 2 || 20 || 22 || 35 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2020-2021 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 47 || 2 || 7 || 9 || 22 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2021-2022 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 72 || 2 || 17 || 19 || 38 || 7 || 0 || 2 || 2 || 2

| 294 || 9 || 70 || 79 || 167 || 25 || 0 || 4 || 4 || 12

Au niveau international 

|-
| 2013 ||align=left| Suède U17 || align=left|Défi mondial -17 ans ||6||0||0||0||4||align=left| Médaille d'or
|-
| 2014||align=left| Suède U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||7||1||0||1||2||align=left| place
|-
| 2016||align=left| Suède U20 || align=left|Championnat du monde junior ||7||0||4||4||6||align=left| place
|-
| 2019 || align=left| Suède|| align=left|Championnat du monde || 8 || 0 || 1 || 1 || 4 ||align=left| place

Références 

Naissance en mai 1996
Naissance à Skellefteå
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du HC Vita Hästen
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Penguins de Pittsburgh